Hugo Johansson (1888-1969), lutteur suédois
Hugo Johansson (1887-1977), tireur sportif suédois
Hugo Johansson (1900-1983), politicien ålandais